Кубок мира по шорт-треку в сезоне-2009/2010 прошёл с 17 сентября по 15 ноября 2009 года и состоял из 4 этапов — по два в Азии и Северной Америке. Североамериканские этапы стали квалификационными на Олимпиаду-2010.

Призёры этапов

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Командный зачёт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

Эстафета

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты забегов в Пекине
 Результаты забегов в Сеуле
 Результаты забегов в Монреале
 Результаты забегов в Маркетте

Кубок мира по шорт-треку